Imperial poate fi:

 Salutul Imperial
 Galon imperial
 Ballet imperial
 Pinguin imperial
 Oraș imperial liber
 Ordinul Imperial al Trandafirului
 Ordinul Imperial Pedro I
 Ordinul Imperial al lui Iisus Hristos
 Palatul Imperial Chinezesc
 Mare Mareșal al Palatului Imperial
 Imperial Tobacco, companie producătoare de țigări

Vezi și 
 Imperiu